Salam Shakir (31 de julho de 1986) é um futebolista profissional iraquiano, que atua como zagueiro.

Carreira 
Ali Bahjat representou a Seleção Iraquiana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Al-Khor
Futebolistas do Arbil FC
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011